UUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kuparuk (Alaska) (Stati Uniti)